Qiaoting kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiaoting (socken i Kina, Guangxi), 
 Qiaoting (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar